Се́лия Дайа́на Сэ́вил И́мри (, род. ) — британская актриса.

Биография 
Селия Имри родилась в Гилфорде, графство Суррей (Surrey) в семье Дайаны Элизабет Блойс (в девичестве Катор) и Дэвида Эндрю Имри, радиолога родом из Глазго.
В семье Имри стала четвёртым ребёнком (всего пять детей).

Училась в . Наибольшего успеха добилась уже в солидном возрасте, с наступлением XXI века.

Личная жизнь 
От актёра Бенджамина Уитроу у неё есть сын  (род. 1994), который сыграл вместе с ней в сериале «Кингдом». Она живёт в Лондоне.

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды 
 1992 — Clarence Derwent Awards в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в пьесе The Sea
 2006 — Премия Лоренса Оливье в номинации «Лучшая роль второго плана в мюзикле» в мюзикле «Антикварная лавка „Жёлудь“».

Примечание

Ссылки 

Выпускники Гилфордской школы актёрского мастерства
Киноактрисы Великобритании